Григорий Авакян:
 Авакян, Григорий Вартазарович (1909 — ?) — управляющий отделением виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Авакян, Григорий Григорьевич (род. 1992) — организатор группы «Lipki style, Black Ground…».